Гран-при Мона́ко 2015 года (официально Formula 1 Grand Prix de Monaco 2015) — автогонка, шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2015 года, проходивший с 21 по 24 мая на городской трассе Монте-Карло, Монако.

Свободные заезды

Квалификация 

Погода: Облачно. Сухо. Воздух +18 °C, трасса +28…25 °C

|}

Гонка 
На старте первая тройка смогла сохранить свои позиции, Квят опередил своего напарника. В пятом повороте между Алонсо и Хюлькенбергом произошёл контакт, из-за которого немец повредил переднее антикрыло. За этот инцидент испанца наказали пятисекундным штрафом.

Первая десятка на третьем круге: Льюис Хэмилтон — Нико Росберг — Себастьян Феттель — Даниил Квят — Даниэль Риккьярдо — Кими Райкконен — Серхио Перес — Пастор Мальдонадо — Макс Ферстаппен — Дженсон Баттон.

На 6-м круге Ферстаппен обогнал Мальдонадо, а на 7-м венесуэлец сошёл с дистанции — у него возникли проблемы с тормозами.

К десятому кругу Льюис оторвался от своего ближайшего преследователя на три секунды, после чего он немного сбавил темп.

Сайнс, который начинал гонку с пит-лейн, смог прорваться на 15-е место, но на 13-м круге он свернул в боксы. На 15-м круге свои первые пит-стопы провели Эриксон и Боттас, на 18-м — Роман Грожан, а на 19-м — Фелипе Наср.

На 29-м круге в боксы поехал Ферстаппен — во время пит-стопа возникли заминка, поэтому голландец потерял много времени. На этом же круге новый комплект резины получил Квят.

На 33-м круге Хюлькенберг и Алонсо провели пит-стопы, на 36-м — Баттон и Стивенс, на 37-м — Перес, Феттель и Риккардо, а на 38-м — Райкконен и Росберг.

Райкконен смог вернуться на трассу впереди Риккардо. На 39-м круге свой первый пит-стоп провёл лидер гонки, а на 40-м — Эриксон.

На 41-м круге Масса провёл пит-стоп, а на 42-м Фернандо Алонсо сошёл с дистанции — испанец остановил свой болид в зоне безопасности.

На 47-м круге Макс Ферстаппен получил резину SuperSoft.

Первая десятка на 50-м круге: Льюис Хэмилтон — Нико Росберг — Себастьян Феттель — Даниил Квят — Кими Райкконен — Даниэль Риккардо — Серхио Перес — Дженсон Баттон — Фелипе Наср — Роман Грожан.

Хэмилтон увеличивал свой отрыв от Росберга, в то время как Феттель не отпускал Нико.

Сайнс и Боттас пропускали на круг Себастьяна Феттеля, чем смог воспользоваться Ферстаппен — молодой голландец смог отыграть зразу две позиции.

На 58-м круге Валттери Боттас провёл пит-стоп. Райкконен приблизился к Квяту. Ферстаппен пытался пройти Грожана, который пропускал на круг Феттеля, но в этот раз у него ничего не получилось. На 64-м круге Роман и Макс столкнулись — голландец на большой скорости врезался в защитный барьер, из-за этого на трассу выехал автомобиль безопасности. Наср, Риккардо, Перес, Баттон и Хэмилтон отправились в боксы.

После пит-стопа Льюис вернулся на трассу только на третьем месте.

Машина безопасности покинула трассу только на 71-м круге. Хэмилтон пытался опередить Феттеля, а Росберг очень быстро оторвался. Риккардо, совершив пит-стоп, смог обогнать Райкконена, при этом австралиец задел болид Ferrari.

Квят пропустил Риккардо, поскольку ему сообщили, что у австралийца другая стратегия, но на последнем круге Даниэль вернул своему напарнику четвёртую позицию, так как не смог пробиться на подиум.

Росберг третий раз подряд поднялся на высшую ступеньку пьедестала в Монте-Карло, благодаря этому он сократил отставание от Льюиса в личном зачёте. Феттель закончил гонку на втором места, а Хэмилтон — на третьем. McLaren заработала первые в этом году очки — Баттон финишировал на восьмой позиции.

|}

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

После гонки 

После гонки руководитель Mercedes Тото Вольф признал, что команда совершила ошибку в 3,5 секунды в расчёте времени, необходимого на пит-стоп Хэмилтону при выходе машины безопасности, а председатель совета директоров команды Ники Лауда заметил, что к решению провести пит-стоп привели жалобы Хэмилтона на износ шин. Некоторые СМИ назвали это решение «Мерседеса» «абсурдным и совершенно необъяснимым» и «крупнейшей ошибкой в истории Формулы-1».

Примечания

Ссылки 
 
 
Результаты и график гонки

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2015 году